— швейцарский и британский библиотекарь, главный библиотекарь Британского музея.
 Планта, Петер Конрадин фон (1815—1902) — швейцарский юрист, журналист и политик.

Примечания